Jméno a příjmení Richard Tesařík nese více osob:

 Richard Tesařík (generál) (1915–1967) – generálmajor, otec zpěváka Richarda Tesaříka
 Richard Tesařík (zpěvák) (* 1945) – zpěvák, člen skupiny Yo Yo Band, syn generála Richarda Tesaříka